Соревнования в метании копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Пекине прошли 24 и 26 августа 2015 года.

Кениец Джулиус Йего выиграл золото с новым рекордом Африки и лучшим результатом сезона в мире (92,72 м). Дальше Йего последний раз метал копьё Ян Железный в 2001 году (92,80 м). За всю историю дальше Йего метали копьё после редизайна только Железный и финн Аки Парвиайнен (93,09 м).

Призёры

Рекорды 
На начало чемпионата действительными являлись следующие рекорды:

Расписание

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 83.00 m (Q) или 12 лучших (q) выходят в финал.

Финал 
Финал начался в 19:05.

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015
2015